Yoshida kan som auktorsförkortning betyda:

 Hajime Yoshida
 K. Yoshida

Robotskapade auktorsförkortningar